Extrema, un gruppo thrash metal italiano;
Extrema, un comune brasiliano dello stato del Minas Gerais.